Ferreola kan syfta på:

 Ferreola (djur) – ett släkte av steklar
 Ferreola (växter) – ett släkte av växter